Por antoniano se entiende:

 Antonianos, en la antigua Roma, miembros del partido de Marco Antonio;
 Antonianos, alumnado, profesorado o personal administrativo de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.

Además, el término antonianos puede referirse a:

 Hermanos Hospitalarios de San Antonio (antonianos), orden religiosa de canónigos regulares, fundada hacia 1095, hoy desaparecida;
Seguidores del movimiento antonianista cristiano en el Reino del Congo, en el siglo XVIII liderado por Kimpa Vita (1684-1706);
 Orden Antoniana de San Ormisda de los Caldeos (antonianos caldeos), orden religiosa monástica de rito caldeo, fundada en 1808 en Irak;
 Orden de los Antonianos Maronitas (antonianos maronitas), orden religiosa de rito maronita, fundada en 1700 en Líbano;
 Orden Libanesa Maronita (antonianos baladitas), orden religiosa de rito maronita, fundada en 1770 en Líbano;
 Orden Maronita Mariamita (antonianos mariamitas), orden religiosa de rito maronita, fundada en 1770 en Líbano;